Jurij Dołgorukow (1602–1682) – rosyjski kniaź, wojewoda nowogrodzki i moskiewski
 Jurij Dołgorukow (1740–1830) – rosyjski generał
  (1807–1882) – rosyjski polityk, tajny radny i senator